Smolarnia ist der Name folgender Orte in Polen:
 Smolarnia (Gołańcz) in der Woiwodschaft Großpolen
 Smolarnia (Jaraczewo) in der Woiwodschaft Großpolen
 Smolarnia (Miedzichowo) in der Woiwodschaft Großpolen
 Smolarnia (Sompolno) in der Woiwodschaft Großpolen
 Smolarnia (Trzcianka) in der Woiwodschaft Großpolen
 Smolarnia (Wronki) in der Woiwodschaft Großpolen
 Smolarnia (Osie) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Smolarnia (Galewice) in der Woiwodschaft Łódź
 Smolarnia (Siemkowice) in der Woiwodschaft Łódź
 Smolarnia (Brańszczyk) in der Woiwodschaft Masowien
 Smolarnia (Wiskitki) in der Woiwodschaft Masowien
 Pechhütte in der Woiwodschaft Oppeln